A Dvorníky településnév jelentései:

 Hontudvarnok, Teszér szlovákiai község részének szlovák neve a Korponai járásban
 Udvarnok szlovákiai község szlovák neve a Galgóci járásban
 Dvorníky-Včeláre (Méhészudvarnok) szlovákiai község